UFC on ESPN: Reyes vs. Prochazka, известный также как UFC on ESPN 23 или UFC Vegas 25 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 1 мая 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Иржи Прохазка победил Доменика Рейеса нокаутом во втором раунде. В соглавном бою Гига Чикадзе победил Каба Свонсона техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира состоялся бой в полутяжёлом весе между бывшим претендентом на титул чемпиона UFC Домиником Рейесом (#3 в рейтинге) и бывшим чемпионом RIZIN чехом Иржи Прохазкой (#5 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Луана Каролина не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперницы.

[**] Габриэль Бенитес не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и был допущен к бою со штрафом 30% от своего гонорара в пользу соперника. Однако Пирс отказался от боя из-за перевеса соперника.

Результаты турнира 
Бой между Полианой Ботелью и Луаной Каролиной был перемещён из главного карда в предварительный кард из-за отмены боя между Габриэлем Бенитесом и Джонатаном Пирсом.

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Иржи Прохазка vs. Доминик Рейес
 Выступление вечера: Иржи Прохазка и Гига Чикадзе

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
4 мая после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Каб Свонсон (бывший #15) после поражения на турнире покинул рейтинг полулёгкого веса

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN